Лактіонов Віктор Михайлович (1930—199?) — радянський футболіст, воротар.
 Лактіонов Денис Володимирович (* 1977) — російський та південнокорейський футболіст і тренер.
 Лактіонов Олександр Іванович (1910—1972) — радянський художник та графік, педагог.
 Лактіонов Олександр Юрійович (* 1986) — російський футболіст.
 Лактіонов Пантелій Борисович (1922—1944) — радянський військовик, учасник нацистсько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Лактіонов Петро Юхимович (1900—1945) — полковник РСЧА, Герой Радянського Союзу.

Також 
 Локтіонов